Voita peut désigner :
 voita, un grand bateau commercial construit dans l'ancien royaume de Kalinga1 à l'est de l'Inde, à la fin de l'Antiquité.

 Denise Voïta (1928-2008), une artiste, dessinatrice et peintre suisse ;
 Laurence Voïta, une enseignante et écrivaine suisse ;
 Michel Voïta (1957-), un acteur suisse.